Naked City peut faire référence à :

 The Naked City, titre original de La Cité sans voiles, film américain réalisé par Jules Dassin en 1948 ;
 Naked City, série télévisée américaine dérivée du film et diffusée entre 1958 et 1963 ;
 Naked City (Cidade Despida), série télévisée portugaise diffusée à partir de 2009 ;
 Naked City, groupe de musique expérimentale américain ;
 Naked City, album de ce groupe sorti le .

Homonymie de titre